Бумердес:

 Бумердес — город на севере Алжира, административный центр одноимённой провинции (вилайи).
 Бумердес — провинция (вилайя) в северной части Алжира.